Los Mismos, puede referirse a estos dos grupos musicales:

 Los Mismos (grupo español), un trío musical de España.
 Los Mismos (grupo mexicano), un conjunto musical mexicana, que fueron Los Bukis.